Casari ima više značenja:
 Casari, Trento
 Casari, Vicenza